Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

110e régiment d'infanterie
110e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires